BSTA steht für:
 Bahnhof Berlin-Staaken (DS100-Code)

 BStA steht für:
 Bayerisches Staatsarchiv

Abkürzung